La cuarta temporada de RuPaul's Drag Race: All Stars fue anunciada por VH1 el 22 de agosto de 2018. Antes del anuncio oficial, RuPaul confirmó en un episodio de su podcast What's the Tee?, que la filmación para la cuarta temporada estaba en marcha. La ganadora de la temporada 3, Trixie Mattel, con las invitadas especiales Katya Zamolodchikova y Detox, organizó una especial, Trixie's Playhouse, para anunciar el reparto para la cuarta temporada. Originalmente estaba programado para emitirse el 8 de noviembre de 2018, pero se pospuso al día siguiente debido al Tiroteo de Thousand Oaks.

La ganadora de la cuarta temporada de All Stars fue Valentina.

Concursantes 
(Las edades y los nombres dados al momento del concurso.)

Contestant progress 

 La concursante ganó RuPaul's Drag Race: All Stars. 
 WIN: La concursante ganó el desafío y ganó el "Lip Sync por su legado."
 TOP2: La concursante ganó el desafío pero perdió el "Lip Sync por su legado.
 STAY: La concursante tuvo la oportunidad de continuar en la competencia
 IN: La concursante tuvo la oportunidad de regresar, ganó su lip-sync en el LaLaPaRUza, y re-ingresó a la competencia.
 OUT: La concursante tuvo la oportunidad de regresar, pero perdió su lip-sync en la LaLaPaRUza, y fue eliminada otra vez.
 SAFE: La concursante recibió críticas por los jueces y fue salvada.
 BTM: La concursante fue de las peores y nominada para su eliminación.
 ELIM: La concursante fue eliminada.

Jueces Invitados 
Los jueces invitados para esta temporada incluyen:

 Jenifer Lewis, actriz, comediante, cantante y activista.
 Ciara, cantautor, bailarina y modelo.
 Kacey Musgraves, cantante y compositora.
 Gus Kenworthy, esquiador freestyler.
 Keiynan Lonsdale, actor, cantautor y bailarín.
 Erica Ash, actriz, comediante, cantante y modelo.
 Zoë Kravitz, actriz, cantante y modelo
 Cecily Strong, actriz y comediante
 Yvette Nicole Brown, actriz, actriz de voz y comediante
 Rita Ora, cantante y compositora y actriz.
 Susanne Bartsch, productora de eventos.
 Ellen Pompeo, actriz, directora y productora.
 Frances Bean Cobain, artista visual y modelo.
 Felicity Huffman, actriz.
 Jason Wu, artista y diseñador de moda.
 Todrick Hall, actor y cantante.

Lip-syncs 

 La concursante fue eliminada después de su primera vez en las peores.
  La concursante fue eliminada después de su segunda vez en las peores.
 La concursante fue eliminada después de su tercera vez en las peores.
 La concursante fue eliminada después de perder su lip-sync en la LaLaPaRUza.

Índices de audiencia

Referencias 

RuPaul's Drag Race: All Stars
Programas de televisión iniciados en 2018
Programas de televisión finalizados en 2019